Aucher se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre Martin Rémi Aucher-Éloy
 Pierre Martin Remi Aucher-Eloy